Biest (melk) of colostrum, de eerste melk die gevormd wordt als een mens of zoogdier bevallen is
 Biest (plein), een type plein ontstaan in de Frankische periode

Plaatsen met deze naam:
 Biest (Waregem), een wijk in de Belgische stad Waregem
 Biest (Weert), een wijk in de Nederlandse stad Weert
 Biest-Houtakker, een kerkdorp ten zuiden van Tilburg